Sedan může být:

 sedan (automobil) – uzavřený čtyřdveřový a čtyřmístný osobní automobil s odděleným zadním zavazadlovým prostorem
 Sedan (jaderný test) – jaderný test v USA z roku 1962 (synonymum: Storax Sedan)
 Sedan (kráter) – kráter po tomto testu

lidská sídla
 Sedan – francouzské město v departementu Ardennes
 Sedan (Jižní Austrálie)
 ve Spojených státech amerických
 Sedan (Indiana)
 Sedan (Kansas)
 Sedan (Minnesota)
 Sedan (Západní Virginie)

příjmení osob
 Rolfe Sedan (1896-1982) – americký herec 

jiný význam
 Sedan Township – oblast v kansaském okrese Chautauqua 
 Bitva u Sedanu (1870)
 Bitva u Sedanu (1940)

Související články 
 Sədan – ázerbájdžánské sídlo
 Aeronca Sedan – typ lehkého letounu